Геодезический энциклопедический словарь () — первое на Украине энциклопедическое издание в области геодезии и смежных с ней наук. Издано в 2001 году под редакцией Владимира Литинского, кандидата технических наук, доцента кафедры геодезии Института геодезии Национального университета «Львовская политехника». Названия статей также представлены на русском, английском и немецком языках.

Энциклопедический словарь содержит 3800 статей по топографии, высшей геодезии, геодезической астрономии, космической геодезии, планетодезии, физической геодезии, инженерной геодезии, геодезической гравиметрии, морской геодезии, картографии, аэрофотосъёмки, фотограмметрии, геодезического, фотограмметрического приборостроения, кадастра, теории математической обработки результатов геодезических измерений и др.

Авторский коллектив: П. ​​И. Баран, А. Л. Бондар, Х. В. Бурштынская, Б. И. Волосецкий, И. М. Гудз, П. Д. Двулит, Ю. П. Дейнека, А. Л. Дорожинский, А. Т. Дульцев, Ф. Д. Заблоцкий, П. М. Зазуляк, И. Н. Кметко, Я. М. Костецкая, В. А. Литинский, Г. А. Мещеряков, П. В. Павлив, М. И. Русин, С. Г. Савчук, И. С. Тревого, Л. С. Хижак, А. Л. Церклевич.

Ссылки 
 Геодезичний енциклопедичний словник
 Геодезичний енциклопедичний словник

Энциклопедии на украинском языке
Геодезия
Энциклопедии Украины
Энциклопедические словари